Горьковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Горьковское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1383 человека, в том числе 638 мужчин и 745 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1360 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Горьковское,
 посёлок Защита,
 посёлок Мирный.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района